Desa Kaliwedi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaliwedi (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 109,23), Jawa Tengah, 
 Desa Kaliwedi (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 111,10), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar